Шарль-Луи-Огюст Фуке, герцог де Бель-Иль (; ,  — , ) — герцог де Бель-Иль, полководец, маршал Франции (11 февраля 1741 года), военный министр Франции, внук интенданта финансового ведомства Николя Фуке. В литературе также известен как маршал Бель-Иль.

Биография 

Участвовал в войне за Испанское наследство, отличился при осаде Лилля в 1708 году. Находился с маршалом Вилларом в Раштатте для заключения мира.

Служа под начальством маршала Бервика, он в 1734 году взял Трир и Трарбах и с отличием участвовал в осаде Филиппсбурга. Заключением в 1735 году мира и приобретением Лотарингии Франция была обязана преимущественно Бель-Илю. Кардинал Флери питал к нему полное доверие; Людовик XV вверил ему управление Мецем и тремя лотарингскими епархиями, которое он сохранил до своей смерти.

В войне за Австрийское наследство Бель-Иль отличился как дипломат и полководец.  26 ноября 1741 года он взял штурмом Прагу. В январе 1742 года он в качестве уполномоченного Франции присутствовал во Франкфурте при короновании Карла-Альберта Баварского. Неудачи, постигшие французское войско, снова вызвали его в Богемию. Покинутый пруссаками и саксонцами, Бель-Иль вместе с герцогом Брольи был атакован всеми австрийскими силами, укрылся в Прагу, а оттуда в декабре 1742 года совершил своё изумительное отступление к Эгеру посреди неприятельских войск. 

В 1746 году в звании главнокомандующего французской армией в войне против Италии он с успехом защищал французскую границу против австрийцев и короля Сардинии, за что был возведен королём в звание герцога и пэра.

В 1758 году Бель-Иль был поставлен во главе военного управления и оставался в этой должности до конца жизни.

Герцог также известен строительством в 1732-1752 здания Мецского оперного театра.

Ссылки 
 

Участники войны за испанское наследство
Участники Войны за польское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Маршалы Франции
Главы военного ведомства Франции
Министры Людовика XV